

Pessoas
Andy Hummel (1951-2010),  baixista norte-americano
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), compositor austríaco
Marcos Hummel (1947), apresentador e jornalista televisivo brasileiro

Localidades

Hümmel

Outros
Hummel, tanque médio-pesado alemão usado na Segunda Guerra Mundial
Hummel International, empresa dinamarquesa de material desportivo 
16398 Hummel, asteróide da cintura principal
Kurt Hummel, personagem da série de televisão  Glee

Desambiguação